Пороховой заговор в популярной культуре — отображение в различных произведениях культуры Порохового заговора, ставшего значительным событием в истории Англии. Наиболее значимым из заговорщиков в народном воображении стал Гай Фокс, которому было поручено поджечь запал к взрывчатке, чтобы уничтожить обе палаты парламента во время тронной речи короля 5 ноября 1605 года.

В литературе 
Память о Пороховом заговоре обессмертило стихотворение-баллада, которое до сих пор читается во время празднования Ночи Гая Фокса:
  Remember, remember the fifth of November,
  Gunpowder treason and plot,
  I see no reason why gunpowder treason
  Should ever be forgot.
  Guy Fawkes, Guy Fawkes,
  It was his intent —
  To blow up the King and the Parliament.
  Three score barrels of powder below,
  Poor old England to overthrow:
  By God’s mercy he was catch’d
  With a dark lantern and burning match.
  Holloa, boys, make the bells ring.
  Holloa, boys, God save the King!
  Hip hip hoorah!

В 1626 году Джон Мильтон написал поэму In Quintum Novembris; в её публикациях  1645 и 1673 годов присутствуют пять эпиграмм на тему Порохового заговора.

Уильям Эйнсворт в 1841 году в историческом романе Guy Fawkes; or, The Gunpowder Treason описывает главного заговорщика.

В первой главе сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» главная героиня говорит о планирующемся на следующий день праздновании Ночи Гая Фокса.

Образ Гая Фокса использован в графическом романе Алана Мура «V значит вендетта» (и его одноимённой экранизации). Главный герой, носящий маску Гая Фокса, протестует против тоталитарного режима будущего, взрывая важные муниципальные здания Лондона, в том числе и Парламент.

В дилогии «Искатели неба» Сергея Лукьяненко, написанной в жанре альтернативной истории, Пороховой заговор был удачно осуществлён и Британские острова были присоединены к Державе, аналогу Римской империи.

В серии романов о Гарри Поттере феникс Альбуса Дамблдора, директора школы чародейства и волшебства "Хогвартс", назван в честь Гая Фокса.

В романе «Мартин Чезлвит» Чарльза Диккенса говорится, что член семьи Чезлвит был вовлечен в Пороховой заговор.

В театре 
К началу XIX века образ Гая Фокса начал использоваться в пантомиме. 16 ноября 1835 года подобное представление Harlequin and Guy Fawkes: or, the 5th of November. В 1855 году пантомима  Guy Fawkes, or a Match for a King была создана Albert Smith и William Hale. 

Пьеса Guido Fawkes: or, the Prophetess of Ordsall Cave была поставлена Королевским театром Манчестера в июне 1840 года. Она же в 1923 году была снята на плёнку режиссёром Maurice Elvey в фильме Guy Fawkes с Matheson Lang в главной роли.

В августе 2005 года спектакль с названием «5/11» стал участником фестиваля Chichester Festival Theatre.

Пороховой заговор стал центральным мотивом спектакля Equivocation, написанного в 2009 году  Bill Cain.

В музыке и на радио 
Мотив Порохового заговора прослеживается в песне  (1970) Джона Леннона, которая заканчивается словами «the fifth of November» и звуком взрыва.

6 ноября 2005 года в ознаменование 400-летия Порохового заговора BBC Radio 3 выпустила в эфир передачу The Gunpowder Plot. В этом же году  BBC Radio 4 представила серию из пяти  пьес разных драматургов, названную Gunpowder Women.

Тема Порохового заговора был озвучена в радиопередачах Би-би-си 5 ноября 2009 года и 6 ноября 2011 года.

У голландской хардкор группы Born From Pain в треке "Reap The Storm" в припеве звучат слова:

"Remember, remember the fifth of November,
 Gunpowder treason and plot,
 I see no reason why gunpowder treason
 Should ever be forgot."

В фильмах и ТВ 

Маска Гая Фокса, использованная в комиксе, а позже и в фильме «V — значит вендетта», превратилась в интернет-мем и символ протестного движения, в частности, акции «Захвати Уолл-стрит». Дизайн маски разработал художник-иллюстратор Дэвид Ллойд в 1982 году.

Об этом событии был снят английский фильм «Заговор против короны» (2004).

В первой серии третьего сезона сериала «Шерлок» террористическая организация планировала 5 ноября взорвать парламент с помощью бомбы, заложенной в вагоне метро, оставленном в тоннеле, который проходит прямо под парламентом. Также в этой серии были и другие параллели с Пороховым заговором.

О Пороховом заговоре рассказывает британский мини-сериал «Порох» (2017).

В компьютерных играх

В игре АТОМ Трудоград.

Примечания

Ссылки 
 The Gunpowder Plot Society
 Publications about the Gunpowder Plot